Das Bistum Masbate (lat.: Dioecesis Masbatensis) ist eine auf den Philippinen gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Masbate City. Es umfasst die Provinz Masbate.

Geschichte 
Papst Paul VI. gründete es mit der Apostolischen Konstitution Sorsogonensis dioecesis curatio am 23. März 1968 aus Gebietsabtretungen des Bistums Sorsogon und es wurde dem Erzbistum Caceres als Suffragandiözese unterstellt.

Bischöfe von Masbate 
Porfirio R. Iligan (17. Juni 1968–14. Februar 1998)
Joel Zamudio Baylon (14. Februar 1998–1. Oktober 2009, dann Bischof von Legazpi)
José Bantolo, seit 15. Juni 2011

Statistik

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen
 Römisch-katholische Kirche auf den Philippinen

Weblinks 
 Eintrag über das Bistum Laoag auf Giga-Catholic (englisch)
  (englisch)

Masbate
Masbate
Gegründet 1968